Шаден () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Шаден, Иоганн Матиас (1731—1797) — один из первых профессоров Московского университета, ректор обеих университетских гимназий.
 Шаден, Иоганн-Непомук-Адольф (1791—1840) — немецкий писатель.